Das Herreneinzel der Australian Open 2013 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidiger war Novak Đoković, der auch in diesem Jahr das Turnier mit einem Finalsieg über Andy Murray gewann. Đoković ist damit der erste Spieler der Open Era, der das Turnier dreimal in Folge gewinnen konnte.

Qualifikation 
Die Qualifikation der Herren fand vom 9. bis zum 12. Januar 2013 statt. Ausgespielt wurden 16 Plätze zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Offizieller Draw

Herreneinzel
2013